Усинский район

 Усинский район — в составе Енисейской губернии (1924—1925), Сибирского (1925—1930), Западно-Сибирского (1930—1934) и Красноярского (1934—1956) краёв;
 Усинский район — в составе Уральской (1926—1932), Свердловской (1935—1938) и Пермской (1938—1959) областей.
 Усинский район — в составе Коми АССР (1975—1984).